Марк Мину́ций Руф () — имя нескольких римских политиков:

 Марк Минуций Руф — консул 221 года до н. э.;
 Марк Минуций Руф — консул 110 года до н. э., потомок предыдущего.